Александр Михайлович Юликов () — советский и российский художник-минималист.

Биография 
Родился 12 февраля 1943 года в городе Вятские Поляны Кировской области.

С 1944 года живёт в Москве. С 1954 по 1961 год учился в Московской средней художественной школе при Академии Художеств СССР. С 1961 по 1966 год учился в Московском высшем художественно-промышленном училище. С 1966 по 1969 год учился в Московском полиграфическом институте (графическое отделение).

Работает в области иллюстрирования и оформления книги. Оформил издания: «Византийская миниатюра»; «Хлудовская псалтырь»; «Киевская псалтырь» (Издательство «Искусство»); «Эстетика Возрождения» (издательство «Мысль»); «Грановитая палата Московского Кремля»; «Большой Кремлёвский Дворец» (издательство «Аврора») и другие. Иллюстрировал произведения Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя, У. Голдинга, М. Ю. Лермонтова.

Награждён дипломом I степени на всесоюзном конкурсе «Лучшие издания 1977 г.», в 1978 году — дипломом II степени. Живёт и работает в Москве.

Работы находятся в собраниях 
 Государственная Третьяковская галерея, Москва.
 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
 Государственный центр современного искусства, Москва.
 Музей актуального искусства ART4.RU, Москва.
 Московский музей современного искусства.
 Орловский областной музей изобразительных искусств, Орёл.
 Людвиг Форум международного искусства, Ахен, ФРГ.
 Musee d`Art Moderne, Saint-Etienne, Франция.
 Музей Джейн Вурхис Зиммерли, коллекция Нортона и Нэнси Додж, Рутгерский университет, кампус Нью-Брансуик, Нью-Джерси, США.
 Коллекция Евгения Нутовича, Москва.

Персональные выставки 
 2015 — «Обнажённая и абстракция », галерея Открытый клуб, Москва
 2008 — «Александр Юликов. Экспозиция работ». Государственный центр современного искусства, Москва.
 2008 — «Во главе угла». «VP STUDIO» Галерея Веры Погодиной, Москва.
 2006 — «Живопись». Галерея «Каренина», Москва.
 2006 — «Графика 1965—2005». МГУП. Музей Книги, Москва.
 1995 — «Формы». Галерея «Велта», Москва.
 1993 — «Проект». Галерея «Велта», Москва.
 1990 — «Живопись». ДК выходцев из СССР, Иерусалим, Израиль.
 1989 — «Живопись». Галерея «Бронда», Хельсинки, Финляндия.
 1989 — «Графика». В здании Секретариата ООН, Нью-Йорк, США.
 1987 — «100 листов». Дом медика, Москва.
 1976 — «Острижение» (хеппенинг). Мастерская Л. Сокова, Москва.

Ссылки 
 Работы, биография и список выставок Александра Юликова на сайте ART9.RU
 Александр Юликов на сайте музея ART4.RU
 Александр Юликов. Экспозиция работ

Источники 

Художники неофициального искусства СССР
Художники СССР
Художники XX века
Художники России
Современные художники России
Художники Москвы
Художники-абстракционисты России
Художники геометрической абстракции
Духовные дети Александра Меня